Destiny — седьмой студийный альбом финской пауэр-метал-группы Stratovarius. Был выпущен в 1998 году на лейбле Noise Records. Альбом достиг первой строчки в финском чарте.

Список композиций 
Вся музыка — Толкки. Все тексты — Котипелто/Толкки.

Позиции в чартах

Участники записи 

 Тимо Котипелто — Вокал
 Тимо Толкки — Гитара, микширование, продюсирование
 Яри Кайнулайнен — Бас-гитара
 Йенс Йоханссон — Клавишные
 Йорг Михаэль — Барабаны
 Max Savikangas — струнные
 Эйкка Топпинен — струнные
 Sanna Salmenkallio — струнные
 «Mr. Unknown» — струнные
 Cantores Minores Boy Choir — хор
 Timo Ojala — дирижёр
 Mikko Karmila — инженер, микширование
 Mika Jussila — мастеринг
 Pauli Saastamoinen — мастеринг

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Stratovarius
Альбомы Noise Records